Fedor (天傷星マンドレイクのヒョードル, Tenshōsei Mandoreiku no Hyōdoru) ou Fyodor dans The Lost Canvas est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de la Mandragore de l'étoile Céleste de la Douleur, Fedor apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage de Fedor n'apparait que dans le Manga "Saint Seiya: The Lost Canvas".

Ce manga, basé sur l'œuvre principale "Saint Seiya" créée par Masami Kuramada, nous raconte l'histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Adepte de la torture 

Fedor est un Spectre extrêmement sadique, il possède d'ailleurs sa propre chambre de torture dans les profondeur du Yomotsu Hirasaka (Le puits des Ames). Le Spectre de la Mandragore apparait pour la première fois lorsque Temna de Pégase arrive au Yomotsu et se fait faire prisonnier. Yato de la Licorne et Yuzuriha arrivent à leur tour sur les lieux et s'aperçoivent que Temna est retenu captif. Ils décident alors d'intervenir mais sont repérés par le soldat Markino qui donne l'alerte. Fedor fait alors son apparition et déclenche son attaque "Strange Shrill". 

Il projette Yuzuriha au sol tandis que Yato réagit et lui lance son attaque "Unicorn Gallop", Fedor déstabilisé frappe de nouveau le chevalier de la Licorne et le projette contre le mur d'enceinte de la prison. Yuzuriha intervient à nouveau et se fait balayer également par le spectre. Temna, bien que retenu par ses chaines, intensifie son cosmos, puis brise ses chaines et envoie un "Pegasus Ryusei Ken" monumental qui balaie le spectre de la Mandragore.

Fedor meurt sur le coup mais sera ressuscité un peu plus tard par Hadès.

Surplis 

La surplis de Fedor représente la Mandragore, créature maléfique mi-humaine, mi-plante.

Technique 

Strange Shrill en français " Hurlement étrangleur "

Spectres d'Hadès